Барлебен () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Оре.  Население составляет 9090 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 29,73 км². Официальный код  —  15 3 62 005.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт